Skeet mężczyzn to konkurencja rozegrana 15 i 16 sierpnia 2008 roku. Zawody składały się z dwóch rund: kwalifikacyjnej i finałowej.

Runda kwalifikacyjna 
W kwalifikacjach wystąpiło 41 zawodników. Każdy z nich oddał 125 strzałów (5 serii po 25 strzałów). Do finału zakwalifikowało się 6 najlepszych zawodników. O ostatnie miejsce w rundzie finałowej konieczne było rozegranie dogrywki, w której wzięło 7 zawodników. Amerykanin Vincent Hancock ustanowił rekord olimpijski rundy kwalifikacyjnej.

Q Kwalifikacja do finału
OR Rekord olimpijski

Runda finałowa 
W rundzie finałowej każdy z zawodników oddała 25 strzałów (1 seria). Do wyłonienia złotego medalisty oraz brązowego konieczne było przeprowadzenie dogrywki. Zawodnicy którzy zajęli dwa pierwsze miejsca ustanowili rekord olimpijski.

OR Rekord Olimpijski

Bibliografia 
 
 

Strzelectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008